Холмський район - адміністративно-територіальні одиниці та муніципальні утворення в Росії:

 Холмський район - район в Новгородській області.
 Холмський район - район в Сахалінській області, з 2006 року в межах району утворений Холмський міський округ.